Lunar:

 Lunar — серия японских ролевых компьютерных игр, разработанных японской компанией Game Arts.
 Lunar — песня французского диджея и продюсера Дэвида Гетта.

См. также